Een verkeersweg:
 N89 (België)
 N89c (België)
 N89z (België)
 N89 (Frankrijk)

 Een voormalige verkeersweg:
 N89 (Nederland)